Milada (geslacht), een geslacht van vliegen uit de familie van de sluipvliegen
Milada (film), een Amerikaans-Tsjechische film uit 2017 over de Tsjechische politica en voorvechtster van vrouwenrechten Milada Horáková